Adebimpe ist der Nachname von:
 Quadri Ololade Adebimpe (* 1990), nigerianischer Fußballschiedsrichter
 Tunde Adebimpe (* 1975), US-amerikanischer Musiker, Schauspieler und Regisseur